Артур Рэнсом (, 18 января 1884 — 3 июня 1967) — английский журналист, писатель, разведчик, агент MI5.

Биография 

Родился в Лидсе в семье профессора истории Сирилла Рэнсома и Эдит Болтон. Отец Артура умер в 1887 году, когда ему было три года. Учился в школе Виндермер, затем в престижной частной школе Регби. В течение года учился в университете, но оставил учёбу. Работал клерком в издательской компании.

В 1907 году написал книгу «Богема в Лондоне» () о лондонской литературной сцене. В 1909 году женился на Айви Констанс Уолкер (). Их брак закончился разводом в 1924 году.

В мае 1913 году Рэнсом отправился в Санкт-Петербург, где провел три месяца. После возвращения в Англию опубликовал «Сказки дедушки Петра» (), книгу переводов русских народных сказок, в оформлении Д. И. Митрохина (2-е издание вышло в свет в 1916 году), с которым впоследствии, в 1960-е годы, состоял в переписке. В 1914 и 1915 годах он совершил ещё несколько поездок в Россию, а в ноябре 1915 года снова приехал в Россию в качестве корреспондента радикальной газеты . В то же время Рэнсом параллельно работал на MI5 под кодовым обозначением "S76". Однако высказываются предположения и о том, что он мог быть двойным агентом.

Во время революции 1917 года входил в ближайшее окружение большевистских лидеров. После захвата большевиками власти вместе с Покровским и Радеком участвовал в разборке секретного архива русского министерства иностранных дел и публикации тайных договоров царского и временного правительства. Тесное общение с большевиками позволило Рэнсому брать интервью у Ленина и Троцкого. В это же время Рэнсом сходится с секретарём Троцкого Евгенией Петровной Шелепиной, на которой он впоследствии женился. В 1919 году Рэнсом покидает Россию вместе c Шелепиной.

В начале 1919 года был выслан из Швеции в числе группы пробольшевистски настроенных англичан, а также советских дипломатов и государственных деятелей (В. В. Воровский, А. А. Богданов, М. М. Бородин, А. Л. Шейнман и другие). После короткого пребывания в Англии жил сначала в Ревеле, а затем в Риге, работая корреспондентом газеты Manchester Guardian. В октябре 1919 через Рэнсома эстонское министерство иностранных дел устно передало Совнаркому тайное предложение о перемирии. Рэнсом пересёк линию фронта и сообщил о предложении эстонцев советскому дипломату Максиму Литвинову. Издал книгу «Россия в 1919 году» (). В своих поездках между Россией, прибалтийскими и скандинавскими странами и Англией вместе с женой вывозил из России алмазы по поручению компартии.

В 1924 году развелся с первой женой и женился на Евгении Шелепиной. В 1927—1928 годах ездил в Китай, был другом жены Сунь Ятсена Сун Цинлин.

В 1931—1947 написал серию детских книг «Ласточки и амазонки» (), благодаря чему стал известным детским писателем. В 1936 году Артур Рэнсом стал первым лауреатом медали Карнеги за произведения для детей. Умер в 1967 году.

Книги 
 The ABC of Physical Culture, 1904
 The Souls of the Streets, 1904
 Highways And Byways In Fairyland, 1906
 Pond and Stream, 1906
 The Child’s Book of the Seasons, 1906
 The Things in Our Garden, 1906
 «Bohemia in London» (Богема в Лондоне), 1907
 A History of Storytelling, 1909
 Edgar Allan Poe, 1910
 The Imp and the Elf and the Ogre, 1910
 The Book of Love, 1910
 The Hoofmarks of the Faun, 1911
 Life Of Oscar Wilde, 1913
 Portraits and Speculation, 1913
 The Elixir of life, 1915
 «Old Peter’s Russian Tales», 1914
 Russia in 1919, 1919
 The Crisis in Russia, 1920
 The Soldier And Death, 1922
 Racundra’s First Cruise, 1923
 Aladdin in Rhyme, 1923
 The Chinese Puzzle, 1927
 Rod and Line, 1929
 Swallows and Amazons, 1930
 Swallowdale, 1931
 Peter Duck, 1932
 Winter Holiday, 1933
 Coot Club, 1934
 Pigeon Post, 1936
 We Didn’t Mean To Go To Sea, 1937
 Secret Water, 1939
 The Big Six, 1940
 Missee Lee, 1941
 The Picts And The Martyrs, 1943
 Russian Fairy Tales, 1946
 Great Northern, 1947
 Fishing, 1955
 Mainly About Fishing, 1957

Примечания

Ссылки 
 
 Interview with Lenin, on Marxists.org
 The National Archives, Download copies of the original UK Security Service files on Arthur Ransome

Журналисты Великобритании
Писатели Великобритании XX века
Разведчики Великобритании
Сказочники XX века